Maiski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Maiski, Stadt in der Republik Kabardino-Balkarien

 Maiski (Chabarowsk), Siedlung städtischen Typs in der Region Chabarowsk

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 in der Republik Adygeja:
 Maiski (Adygeja)
 in der Region Altai:
 Maiski (Region Altai, Rebricha), im Rajon Rebricha
 Maiski (Region Altai, Romanowo), im Rajon Romanowo
 in der Oblast Amur:
 Maiski (Amur)
 in der Republik Baschkortostan:
 Maiski (Baschkortostan)
 in der Oblast Belgorod:
 Maiski (Belgorod)
 in der Oblast Brjansk:
 Maiski (Brjansk, Komaritschi), im Rajon Komaritschi
 Maiski (Brjansk, Pogar), im Rajon Pogar
 Maiski (Brjansk, Potschep), im Rajon Potschep
 Maiski (Brjansk, Surasch), im Rajon Surasch
 in der Republik Burjatien:
 Maiski (Burjatien)
 in der Republik Chakassien:
 Maiski (Chakassien)
 in der Oblast Irkutsk:
 Maiski (Irkutsk, Kuitun), im Rajon Kuitun
 Maiski (Irkutsk, Nischneudinsk), im Rajon Nischneudinsk
 in der Oblast Jaroslawl:
 Maiski (Jaroslawl)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Maiski (Kaliningrad) (Mandtkeim, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 in der Republik Kalmückien:
 Maiski (Kalmückien)
 in der Republik Karatschai-Tscherkessien:
 Maiski (Karatschai-Tscherkessien)
 in der Oblast Kemerowo:
 Maiski (Kemerowo, Jaja, Anscherski), im Rajon Jaja, Landgemeinde Anscherski
 Maiski (Kemerowo, Jaja, Kitatski), im Rajon Jaja, Landgemeinde Kitatski
 Maiski (Kemerowo, Prokopjewsk), im Rajon Prokopjewsk
 in der Oblast Kirow:
 Maiski (Kirow, Jaransk), im Rajon Jaransk
 Maiski (Kirow, Oritschi), im Rajon Oritschi
 in der Region Krasnodar:
 Maiski (Krasnodar, Kuschtschowskaja), im Rajon Kuschtschowskaja
 Maiski (Krasnodar, Tuapse), im Rajon Tuapse
 in der Region Krasnojarsk:
 Maiski (Krasnojarsk, Idrinskoje), im Rajon Idrinskoje
 Maiski (Krasnojarsk, Schuschenskoje), im Rajon Schuschenskoje
 in der Oblast Kurgan:
 Maiski (Kurgan)
 in der Oblast Kursk:
 Maiski (Kursk)
 in der Republik Mari El:
 Maiski (Mari El)
 in der Republik Mordwinien:
 Maiski (Mordwinien)
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Maiski (Nowosibirsk, Kotschenjowo), im Rajon Kotschenjowo
 Maiski (Nowosibirsk, Moschkowo), im Rajon Moschkowo
 Maiski (Nowosibirsk, Tscherepanowo), im Rajon Tscherepanowo
 Maiski (Nowosibirsk, Ust-Tarka), im Rajon Ust-Tarka
 in der Oblast Omsk:
 Maiski (Omsk)
 in der Oblast Orenburg:
 Maiski (Orenburg, Adamowka), im Rajon Adamowka
 Maiski (Orenburg, Alexandrowka), im Rajon Alexandrowka
 Maiski (Orenburg, Krasnogwardeiski), im Rajon Krasnogwardeiski
 Maiski (Orenburg, Kwarkeno), im Rajon Kwarkeno
 in der Oblast Pensa:
 Maiski (Pensa)
 in der Region Perm:
 Maiski (Perm)
 in der Oblast Rostow:
 Maiski (Rostow)
 in der Oblast Tjumen:
 Maiski (Tjumen)
 in der Oblast Tomsk:
 Maiski (Tomsk)
 in der Oblast Tula:
 Maiski (Tula, Schtschokino, Golowenkowski), im Rajon Schtschokino, Landgemeinde Golowenkowski
 Maiski (Tula, Schtschokino, Schitowo), im Rajon Schtschokino, Landgemeinde Schitowo
 Maiski (Tula, Tschern), im Rajon Tschern
 Maiski (Tula, Uslowaja), im Rajon Uslowaja
 in der Oblast Twer:
 Maiski (Twer)
 in der Oblast Wladimir:
 Maiski (Wladimir)
 in der Oblast Wolgograd:
 Maiski (Wolgograd)
 in der Oblast Wologda:
 Maiski (Wologda, Grjasowez), im Rajon Grjasowez
 Maiski (Wologda, Wologda), im Rajon Wologda
 in der Oblast Woronesch:
 Maiski (Woronesch)

Maiski, Maisky oder Majski ist der Familienname folgender Personen:
 Iwan Michailowitsch Maiski (1884–1975), sowjetischer Politiker
 Lily Maisky, Pianistin
 Mischa Maisky (* 1948), lettischer Cellist
 Nikola Kirov-Majski (1880–1962), makedonisch-bulgarischer Lehrer, Revolutionär und Schriftsteller
 Sascha Maisky, Geiger

Siehe auch:
 Maiskoje (Begriffsklärungsseite)